Keatings ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Keatings (* 1990), britischer Kunstturner
 James Keatings (* 1992), britischer Fußballspieler